Кобос-де-Серрато ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 46,51 км². Население — 169 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento 
 Diputación de Palencia 
 Web no oficial de Cobos de Cerrato
 Programa Vivo mi pueblo

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии